Пегалахар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Махина. Занимает площадь 79,7 км². Население — 3116 человек (на 2010 год). Расстояние — 21 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de Pegalajar
 Página web sobre Pegalajar
 Página web sobre la banda de música de Pegalajar 
 La Charca de Pegalajar — Asociación Vecinal «Fuente de la Reja»
 Historia de Pegalajar
 La Pagina de PacoSerrano

Населённые пункты Хаэна
Муниципалитеты Хаэна